A 2015-ös GP2 bahreini nagydíjat április 17. és 19. között rendezték. A pole-pozícióból Pierre Gasly indulhatott. A főversenyt Stoffel Vandoorne nyerte meg. A sprintverseny a gumifal sérülése miatt törölni kellett.

Időmérő

Futamok

Főverseny

Sprintverseny
A rajt után a kettes kanyarban Pierre Gasly megforgott, ennek következményeként többen ütköztek. Sean Gelael, Daniël de Jong, Artyom Markelov, Nicholas Latifi és Norman Nato a falban végezték. A tech-pro falat azonban nem sikerült időben helyreállítani, így a versenyt törölni kellett.

Jegyzetek

Források
 Honlap

Abu